Креммен () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Хафель. Население составляет 7102 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 206,01 км². Официальный код — 12 0 65 165.

Город подразделяется на 7 городских районов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга